Le Hot Club de France est une association pour la défense du vrai jazz, fondée en  par Hugues Panassié.
Le Quintette du Hot Club de France est un groupe de jazz créé par Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, en .
Le New Quintette du Hot Club de France fondé par Babik Reinhardt, en .